The King of Route 66 — аркадная игра, разработанная Sega AM2 и изданная Sega. Игра была выпущена для игровых автоматов в 2002—2003 годах и портирована на PlayStation 2 в 2003 году. Это продолжение игры 18 Wheeler: American Pro Trucker.

Критика 

Согласно сайту-агрегатору Metacritic, версия для PlayStation 2 получила «смешанные» отзывы.

Примечания

Ссылки 
 The King of Route 66 в Killer List of Videogames
 The King of Route 66 в MobyGames

Компьютерные игры, разработанные в Японии
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Tose
Игры для PlayStation 2
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры 2002 года